Acorn ( für „Eichel“) steht für:

Unternehmen:
 Acorn, ein britisches Computerunternehmen
 Acorn TV, ein britisches Fernseh-Unternehmen
 Acorn Media International, eine US/britische Medien-Unternehmung
 Acorn Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Acorn Motor Truck Company, ehemaliger US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Acorn (Arkansas), Polk County
 Acorn (Kalifornien), Santa Barbara County
 Acorn (Kentucky), Pulaski County
 Acorn (Pennsylvania), Montgomery County
 Acorn (Tennessee), Monroe County
 Acorn (Halifax County, Virginia)
 Acorn (Westmoreland County, Virginia)

Acorn ist der Familienname von:
 Milton Acorn (1923–1986), kanadischer Dichter und Schriftsteller

ACORN steht für:
 ACORN, Dachverband einer US-amerikanischen Hilfsorganisation
 ACORN (Geodemografie), Klassifikationsschema britischer Haushalte

Acorn ist Namensbestandteil von:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Acorn Corner, Missouri, Pemiscot County
 Acorn Forest, North Carolina, Onslow County
 Acorn Hill (North Carolina), Gates County
 Acorn Hill (Tennessee), Dickson County
 Acorn Lake Mobile Home Court, Minnesota, Becker County
 Acorn Meadows Mobile Home Park, Washington, Pierce County
 Acorn Pond, Georgia, Worth County
 Acorn Ridge, Missouri, Stoddard County
 Acorn Terrace, Massachusetts, Norfolk County
 Acorn Tree, Georgia, Paulding County

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Acorn Branch, North Carolina
 Acorn Fork, Kentucky
 Acorn Lake Creek, Florida
 Little Acorn Creek, Alabama
 North Acorn Creek, Colorado

Siehe auch:
 Acorn Acres
 Acorn Creek
 Acorn Rock, Klippe der Willis-Iseln, Südatlantik